Grußformel steht für:
 eine mündliche Begrüßung; siehe Grußformel (Gesprochene Sprache)
 Schlussformel am Ende eines Briefes; siehe Grußformel (Korrespondenz)

Siehe auch: